Municipio de Plymouth puede hacer referencia a:

 Municipio de Plymouth (Iowa).
 Municipio de Plymouth (Dakota del Norte).
 Municipio de Plymouth (condado de Washington, Carolina del Norte).
 Municipio de Plymouth (condado de Luzerne, Pensilvania).
 Municipio de Plymouth (condado de Wayne, Míchigan).
 Municipio de Plymouth (condado de Russell, Kansas).
 Municipio de Plymouth (condado de Ashtabula, Ohio).
 Municipio de Plymouth (condado de Montgomery, Pensilvania).
 Municipio de Plymouth (condado de Richland, Ohio).